Alberto Briaschi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Massimo Briaschi – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano